

Geografia 
 Balsam Lake – comune degli Stati Uniti situato in Wisconsin

Persone 
 Martin Balsam – attore statunitense
 Talia Balsam – attrice statunitense